Olney puede hacer referencia a:

Lugares

Reino Unido 
 Olney (Buckinghamshire)

Estados Unidos 
 Olney (Illinois)
 Olney (Maryland)
 Olney (Montana)
 Olney (Texas)
 Olney Springs

Personas 
 Buster Olney
 Cyrus Olney
 Ian Olney
 Jeremiah Olney
 John Olney
 Martha Olney
 Peter B. Olney
 Richard Olney
 Richard Olney II
 Stephen Olney
 Stephen Thayer Olney, botánico estadounidense.
 Violet Olney